Eragon est le premier livre de la série L'Héritage écrit par Christopher Paolini.
 Eragon est le personnage de cette série.
 Eragon I fut le premier dragonnier dans cette série.
 Eragon est un film américain de Stefen Fangmeier, sorti en 2006.
 Eragon est le jeu vidéo relié au roman.